Assistenz, lateinisch: assistere (herantreten), steht für:
 Assistenz (Behindertenhilfe)
 Medizinischer Assistenzberuf
 Assistenzfiguren 

Siehe auch:
 Assistent